Ernst Dehmel (1915–1945) – Sturmbannführer (major) w Waffen-SS w czasie II wojny światowej
 (1870–1942)
  (ur. 1958) – niemiecki basista i autor tekstów
  (ur. 1976) – niemiecka aktorka 
  (1862–1918)
 Richard Dehmel (1863–1920)) – niemiecki poeta i pisarz
 (1903–1960) – niemiecki poeta i tłumacz
 (1909–1971) – niemiecki kompozytor